Docking steht für:

 Docking (Chemie), eine Methode, um die Konformation eines Komplexes zweier molekularer Bindungspartner zu bestimmen
 eine Kopplung zwischen Raumschiffen

Docking ist der Familienname folgender Personen:

 George Docking (1904–1964), US-amerikanischer Politiker
 Robert Docking (1925–1983), US-amerikanischer Politiker
 Thomas R. Docking (1954–2017), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Dogging